Holthaus est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Britta Holthaus (né en 1979), rameuse d'aviron olympique allemande
 (né en 1981), météorologiste et journaliste américain
Fabian Holthaus (né en 1995), joueur allemand de football
Michael Holthaus (né en 1950), nageur olympique allemand
 (né en 1971), musicien et chanteur américain

Homonymie de patronyme